

Sigle
 Waveguide Grating Router (o Arrayed Waveguide Grating) – dispositivo per le comunicazioni ottiche

Codici 
 WGR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Georges Rier, Kangiqsualujjuaq, (Québec, Canada)